Divinizzazione filosofica – fenomeno culturale dell'età ellenistica.
 Apoteosi o deificazione – concetto della mitologia e della cultura classiche
 Theosis – concetto della teologia cristiana